Гарт Дженнингс (, родился 4 марта 1972 года, Лондон, Англия) — британский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр и писатель. Среди фильмов, которые он снял, являются «Автостопом по Галактике», «Сын Рэмбо» и «Зверопой». Он стал соучредителем производственной компании Hammer & Tongs.

Карьера

Hammer & Tongs 

В 1993 году Дженнингс вместе с Домиником Люнгом и Ником Голдсмитом основал производственную компанию Hammer & Tongs. Продюсерская компания в первую очередь отвечала за режиссуру и написание музыкальных клипов. Музыкальный клип на сингл «Lotus Flower» группы Radiohead принес Дженнингсу номинацию на 54-ю ежегодную премию Грэмми.

Автостопом по галактике 

Будучи членом компании Hammer & Tongs, он начал снимать несколько полнометражных картин, таких как научно-фантастический комедийный фильм 2005 года Автостопом по галактике, основанный на предыдущих работах в одноимённой медиа-франшизе, созданной Дугласом Адамсом. В нём снялись Мартин Фримен, Сэм Рокуэлл, Мос Деф, Зои Дешанель, а так же озвучили Стивен Фрай и Алан Рикман.

Сын Рэмбо 

Действие происходит летом на заре тэтчеровской Британии, «Сын Рэмбо» является историей о двух школьниках и их попытках снять любительский фильм, вдохновившись Первой кровью. Премьера фильма состоялась 22 января 2007 года на кинофестивале Sundance. Позже он был показан на кинофестивале в Ньюпорт-Бич, международном кинофестивале в Сиэтле, международном кинофестивале в Торонто и кинофестивале в Глазго. Фильм также был показан на 51-м Лондонском кинофестивале Британского института кино. «Сын Рэмбо» был выпущен в Великобритании 4 апреля 2008 года и открыт в ограниченном выпуске в Соединенных Штатах 2 мая 2008 года.

Зверопой 

1 января 2014 года Дженнингс был подтверждён на должность режиссёра анимационного комедийного фильма Universal Pictures и Illumination под названием «Зверопой», выпущенный 12 февраля 2016 года. В фильме Дженнингс также озвучил пожилую игуану Миссис Ползли, являющуюся секретаршей коалы Бастера Муна. Выход продолжения под названием «Зверопой 2» в кинотеатры планируется 22 декабря 2021 года.

Мадам 
В 2018 году Гарт Дженнингс снял, написал и спродюсировал короткометражный фильм под названием «Мадам», действие которого происходит в роскошной парижской квартире, где живёт элегантная пожилая дама. А внутри этой дамы живёт чудовище.

Фильмография

Фильмы

Актёр

Музыкальные видео

Награды и номинации

Книги

Примечания

Ссылки 
 Гарт Дженнингс в IMDb
 Сайт Гарта Дженнингса

Википедия:Биографии современников
Кинопродюсеры Великобритании
Сценаристы Великобритании
Кинорежиссёры Великобритании
Родившиеся в 1972 году
Режиссёры рекламы